Всенародное голосование по принятию проекта Конституции Сирии было проведено 26 февраля 2012 года.

Предыстория

Изменения 
Новая конституция установит ограничение на два семилетних срока подряд для президентов, а также удалит статью 8 Конституции Сирии от 1973 года, в которой говорится о руководящей роли БААС.

Примечания 

Конституционное право Сирии
Референдумы в Сирии
Референдумы 2012 года
2012 год в Сирии
Конституционные референдумы